

Fumetto e animazione 
 Flash – personaggio DC Comics
 Flash – personaggio immaginario dei G.I. Joe
 Flash – personaggio immaginario dei Transformers

Musica 
 Flash – gruppo musicale fondato nel 1971 da Peter Banks, ex chitarrista degli Yes.
 Flash – album di Jeff Beck del 1985
 Flash – album di Tōwa Tei del 2005
 Flash – album dei Dallas Superstars del 2003
 FLASH – EP di Crystal Kay del 2010
 Flash – album di Michel Petrucciani del 1980
 Flash – singolo dei Queen del 1980, dall'album Flash Gordon
 Flash – singolo di Stéphanie di Monaco del 1986
 Flash – Singolo delle Perfume del 2016.

Editoria 
  Flash – Rivista musicale italiana specializzata nell'heavy metal attiva dal 1989 al 2008

Persone 
 Flash – batterista dei Flor de Mal
 Flash – Lee Young-Ho, giocatore di StarCraft professionista sudcoreano

Tecnologia 
 Adobe Flash – software di animazione grafica prodotto da Adobe
 Adobe Flash Lite – player realizzato da Adobe destinato ai telefoni cellulari
 Flash – dispositivo che produce un lampo di luce per poter scattare fotografie in condizioni di bassa illuminazione
 CompactFlash – tipo di scheda di memoria
 Memoria flash – tipo di memoria per computer e componenti elettronici
 Flash – apertura calibrata della linea telefonica analogica per un tempo compreso tra gli 80 e i 120 millisec. allo scopo di inviare una segnalazione alla centrale
 Flash – procedura di aggiornamento del BIOS
 Flash - avviso visivo attivabile su computer Mac e dispositivi iPhone e iPad

Televisione 
 Flash – programma televisivo italiano degli anni 1980
 Flash (The Flash) – serie televisiva degli anni 1990
 Flash - Il mio amico fulmine (Flash) – film per la televisione del 1997 diretto da Simon Wincer
 Flash – notiziario di MTV

Narrativa 
 Flash. Katmandu il grande viaggio, Torino, SEI, 2001 (ed. originale Flash ou le Grand Voyage, Paris, Fayard, 1971) è un romanzo autobiografico di Charles Duchaussois

Altro 
 Flash – villaggio dell'Inghilterra
 Flash – termine gergale per una tecnica di assunzione di cannabis
 Evaporazione flash – nell'ingegneria chimica, una particolare operazione unitaria

Pagine correlate 
The Flash